Ток смещения:

Ток смещения (электродинамика) — величина, пропорциональная скорости изменения индукции электрического поля.
Ток смещения (радиоэлектроника) — постоянный анодный (коллекторный) ток, протекающий, когда к управляющему электроду приложено напряжение смещения.
Ток смещения (магнитная запись) — ток подмагничивания, подаваемый на записывающую головку одновременно с записываемым (полезным) сигналом.